Redenção, conceito religioso

Municípios no Brasil 
 Redenção (Ceará)
 Redenção (Pará)
 Redenção da Serra, em São Paulo
 Redenção do Gurgueia, no Piauí

Cinema e televisão 
 Redenção (filme de 1958), filme brasileiro escrito e dirigido por Roberto C. Pires
 Redenção (filme de 2004), filme com Jamie Foxx
 Machine Gun Preacher, filme com Gerard Butler, conhecido no Brasil como Redenção
 Redenção (minissérie), produção portuguesa da TVI
 Redenção (telenovela), telenovela brasileira exibida pela TV Excelsior na década de 1960

Outros 
 Redenção (Manaus), um bairro de Manaus
 Redenção (álbum de Brother Simion)
 Redenção (álbum de Fresno), um álbum de Fresno
 Parque da Redenção, antigo nome do Parque Farroupilha em Porto Alegre

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de música